Il doppio del torneo di tennis Montauban Challenger 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Pablo Cuevas e Adrián García che hanno battuto in finale Marc Gicquel e Édouard Roger-Vasselin 6-3, 4-6, [10-8].

Teste di serie 

 Damián Patriarca /  Cristian Villagrán (semifinali)
 Frederico Gil /  Júlio Silva (primo turno)

 Pablo Cuevas /  Adrián García (Campioni)
 Marc Gicquel /  Édouard Roger-Vasselin (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Montauban Challenger 2006